Лестев — фамилия; имеет женскую форму Лестева:
 Лестев, Дмитрий Александрович (1904—1941) — советский военный деятель, дивизионный комиссар.
 Лестев, Елпидифор Григорьевич (в монашестве Евтихиан; 1787—1837) — архимандрит Русской православной церкви.

См. также 
 Улица Лестева